Натуральне число 149
 149 рік до нашої ери
 149 рік нашої ери